Сан Хуан дел Монте има више значења:

 Сан Хуан дел Монте (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хуан дел Монте (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику